Simmons House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Simmons House (Georgia), ID-Nr. 80001059
 Simmons House (Kentucky), ID-Nr. 88003323
 Simmons House (Mississippi), ID-Nr. 84000057
 Simmons House (South Dakota), ID-Nr. 84003224